Фрумкін:
 Фрумкін Борис Михайлович (нар. 1944) — російський музикант-аранжувальник, піаніст, диригент, композитор, керівник ансамблю, актор, народний артист Російської Федерації (2014).
 Фрумкін Олександр Наумович (1895–1976) — радянський електрохімік.
 Фрумкін Яків Павлович (1902–1978) — український радянський психіатр.

 Фрумкіна Ревека Марківна — російський лінгвіст, психолог, есеїст. 
Єврейські прізвища
Прізвища-матроніми